Arrondo ist der Familienname folgender Personen:

 Fidel Dávila Arrondo (1878–1962), spanischer Offizier
 Inés Arrondo (* 1977), argentinische Hockeyspielerin